Au milieu de nulle part est le titre français de plusieurs films : 
 Au milieu de nulle part, film allemand de Nathalie Steinbart sorti en 2001.
 Au milieu de nulle part, film vietnamien de Nguyễn Hoàng Điệp sorti en 2014.